Вале́рий Смирно́в:
 Смирнов, Валерий Алексеевич (род. 1942) — советский и российский актёр и режиссёр.
 Смирнов, Валерий Аркадьевич (род. 1951) — советский и российский журналист и религиовед.
 Смирнов, Валерий Валентинович (1939—1994) — генерал-майор милиции.
 Смирнов, Валерий Васильевич (1947—2008) — советский и российский кинорежиссёр, кинооператор.
 Смирнов, Валерий Вениаминович (1937—2002) — советский учёный-микробиолог и вирусолог, доктор наук.
 Смирнов, Валерий Марксович (род. 1953) — российский политик, глава исполкома «Фронта национального спасения».
 Смирнов, Валерий Павлович (род. 1956) — советский и украинский писатель.
 Смирнов, Валерий Сергеевич (1941—1993) — советский учёный, профессор Томского госуниверситета. Примечания